Dobri Do (gmina Ivanjica) – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Dobri Do (gmina Kuršumlija) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Dobri Do (miasto Pirot) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot
 Dobri Do (miasto Smederevo) – wieś w Serbii, w okręgu podunajskim, w mieście Smederevo